

Sigle 
 Kuiper belt object – Planetoide della fascia di Kuiper
 Korean Baseball Organization (KBO) – massimo campionato di baseball in Corea del Sud

Codici 
 KBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kabalo (Repubblica Democratica del Congo)
 kbo – codice ISO 639-3 della lingua keliko